

Cinema e televisione 
Homicide – serie televisiva australiana del 1964
Homicide (Homicide: Life on the Street) – serie televisiva statunitense del 1993
Homicide – film del 1991 diretto da David Mamet
Homicide: The Movie – film per la televisione del 2000 diretto da Jean de Segonzac

Musica 
Homicide – singolo dei 999 del 1978 
Homicide – canzone di LL Cool J, dal suo album del 2000 G.O.A.T.
 Homicide – singolo di Logic e Eminem del 2019

Altro 
 Homicide: A Year on the Killing Streets – romanzo di David Simon
 Homicide – ring name del wrestler Nelson Erazo